Just Dance () — девятый студийный альбом румынской исполнительницы Инны. Как и предыдущий лонгплей Champagne Problems, нынешний релиз так же будет состоять из двух частей, но уже в виде двух мини-альбомов. Релиз первой части, в которую вошло 6 треков состоялся 10 февраля 2023 года. Альбом был выпущен на всех крупных цифровых площадках под руководством лейбла Global Records.

Об альбоме 
Как и предыдущие два альбома Heartbreaker (2019) и Champagne Problems (2022), девятая пластинка была записана в рамках 3-го сезона проекта Dance Queen’s House, который Инна публиковала на своём официальном YouTube-канале со 2 по 16 декабря 2022 года. Just Dance конкретно отличается по звучанию от предыдущих альбомов. В этот раз, Инна решила поэкспериментировать со стилем и первая часть полностью написана в жанре поп-хаус. Ещё одно отличие нового альбома от предыдущих — это визуализация. На каждый трек из первой части был снят визуальный видеоряд.

Список композиций 
#DQH1

Визуальные видео 
#DQH1
 We Should Get Lost
 Nothing I Won’t Do
 Something 'bout You
 I’ll Be There
 Just Dance
 Start a Fire

Примечания 

Альбомы Инны